Going Home steht für:

 Going Home (1944), US-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Originaltitel von Nach Hause (1971), US-amerikanischer Spielfilm